Hulderich ist der Name folgender Personen:

 Hulderich von Eyben auch: Ulrich von Eyben; (1629–1699), deutscher Jurist 
 Hilderich (Speyer) (auch: "Childerich" oder "Hulderich"; lebte um 600), Bischof von Speyer